Евге́ний Ви́кторович Белоу́сов (10 сентября 1964, пгт Жихарь, Харьковская область, Украинская ССР, СССР — 2 июня 1997, Москва, Россия), более известный как Же́ня Белоу́сов, — советский и российский поп-певец, гитарист, популярный в СССР и России в конце 1980-х — начале 1990-х годов, автор некоторых своих песен.

Наиболее известные песни в его исполнении: «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Алёшка», «Девчонка-девчоночка», «Вечерок-вечерочек», «Облако волос», «Золотые купола», «Короткое лето», «Дуня-Дуняша», «Вечером на лавочке».

Биография 
Родился 10 сентября 1964 года в посёлке городского типа Жихарь Харьковской области, Украинская ССР.

Отец — Виктор Иванович Белоусов — был военным. Семья Белоусовых переехала в Курск, когда Евгению и его брату Александру было около двух месяцев. Учился в математической школе № 6, до этого — три года в школе № 44.

В десятилетнем возрасте Женю сбила машина: он ударился об асфальт, после этого всю жизнь страдал от головных болей.

Хотел быть артистом, ходил в музыкальную школу по классу баяна, играл в школьном ансамбле.
В школе хулиганил и учился плохо.

Окончил курское профессионально-техническое училище № 1 по специальности «слесарь-ремонтник».
 
"Женька учился в школе, а я в ПТУ, — говорит его друг Игорь Михель. — Мы уже были помешаны на музыке, но нормальных инструментов не было. Тут я узнаю, что училище закупило современную аппаратуру, которой в городе больше нигде не было. Естественно, я предложил Женьке бросить школу и пойти учиться сюда, чтобы нормально играть. За музыкальную деятельность (участвовали во всевозможных смотрах) нам прощалось многое. Первое время ещё хорошо учились, даже в олимпиадах по физике и химии участвовали. Потом поняли, что быть отличниками немодно, и учёба ушла на второй план. Конечно, много проблем из-за нас было у руководства училища. Как-то на соревнованиях между курскими ПТУ наше училище шло в лидерах, пока не пришло время выступать нам. Вместо одобренной КПСС песни затянули запрещённый тогда «Поворот» «Машины времени». Помню, Владимир Рыжков (сейчас замдиректора) выбежал на сцену и со словами: «Что ж вы делаете, паразиты?» выдернул шнур из розетки. После этого училище скатилось на последнее место. Эту шалость нам припоминали ещё года три".

Учился в Курском музыкальном училище по классу бас-гитары. В армии не служил (был освобождён в связи с полученным в детстве сотрясением мозга).

«Интеграл» 
В 1984 году играл в одном из курских ресторанов, где его заметил руководитель популярного ансамбля «Интеграл» Бари Алибасов и позвал его работать бас-гитаристом и вокалистом в свой ансамбль. Женя уехал в Саратов. Группа «Интеграл» базировалась в Саратовской филармонии.

С 1987 по 1997 год — сольная карьера.

В июле 1987 года появился в телепередаче «Утренняя почта» с песней Сергея Шустицкого «Дальние материки», а затем в Новогодней передаче «Шире круг» с песней Стальмакова «Звезды коснись» в составе группы «Интеграл».

Сотрудничество с Дорохиным и Воропаевой 
Нас познакомила известная в советские времена редактор передачи «Утренняя почта» Марта Могилевская. В Алуште, куда Марта приехала снимать «Почту», у них с Женей случился очень бурный роман. Мы с Мартой были приятельницами, жили недалеко друг от друга. И как-то она мне позвонила и говорит: «Есть молодой певец, который сейчас работает у Бари Алибасова в „Интеграле“, но мечтает познакомиться с вами». Однажды вечером Марта его к нам привела. Мальчик с ходу начал просить, чтобы муж что-то для него написал. Мне он не понравился, показался заносчивым, слащавым… И когда они с Мартой ушли, Дорохин меня прямо спросил: «Как тебе парень?». Ну, я честно сказала: «Никак». «А я из этого парня сделаю звезду!» — ответил мне Дорохин. Я давай отговаривать: мол, какую звезду? — мы же с Катей Семёновой работаем. Но ничего не подействовало, переубеждать его было бесполезно, Витя стоял на своём. Так мы и начали сотрудничать.

В 1988 году выступал сольно с песней «Алушта». 25 сентября 1988 года был снят видеоклип на песню «Девочка моя синеглазая». Клип на следующую песню («Ночное такси») был отснят, но в урезанном виде был показан лишь 8 марта в программе у Аллы Пугачёвой.

1 января 1989 года Белоусов женился на певице Наталье Ветлицкой. Брак продлился девять дней. Впоследствии его женой стала Елена Худик, с которой он был знаком с детства; дочь Кристина родилась у Евгения и Елены Худик ещё до заключения брака с Ветлицкой.

До 1991 года продюсерами Белоусова были супруги поэтесса Любовь Воропаева и композитор Виктор Дорохин. За три года они написали лишь семь песен. Первым концертным директором был Николай Агутин, на гастроли с Женей ездил начинающий певец Леонид Агутин.

Сотрудничество с Игорем Матвиенко 
В начале 1991 года Белоусов перешёл работать к композитору Игорю Матвиенко, который стал его продюсером. Появившаяся в 1991 году композиция «Девчонка-девчоночка» повторила успех песни «Девочка моя синеглазая».

В 1992 году в Москве на Малой спортивной арене Лужников с аншлагами прошли четырнадцать сольных концертов Белоусова, в роли организатора которых выступил Юрий Айзеншпис.

В 1993 году вышел альбом «Девчонка-девчоночка» (поэт Александр Шаганов, композитор Игорь Матвиенко).

В 1996 году выпустил альбом «И опять о любви», куда вошли песни разных авторов, основным из которых стал В. Башенев. Несмотря на успех песни «Подожди меня» (муз. И. Матвиенко, сл. А. Шаганов), альбом провалился.

Смерть 
Серьёзные проблемы со здоровьем возникли в связи со злоупотреблением алкоголя, на фоне которого развился острый панкреатит. В конце марта 1997 года Белоусов попал с приступом в институт Склифосовского, где у него произошёл геморрагический инсульт. В конце апреля 1997 года в том же институте Белоусову была проведена операция на головном мозге по поводу аневризмы головного мозга. Он прожил ещё около месяца и скончался там же в ночь с 1 на 2 июня 1997 года.

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Поставить памятник родственникам Белоусова помогли Александр Любимов и Иван Демидов.

Семья 
 Отец — Виктор Иванович Белоусов, военный (умер в мае 2006 года).
 Мать — Нонна Павловна Белоусова (25 марта 1937 — 6 сентября 2014; Курск).
 Брат-двойняшка — Александр Викторович Белоусов (род. 10 сентября 1964), музыкант, участник группы «Красный рассвет», позднее барабанщик у Татьяны Овсиенко, потом стал выступать в Курских ресторанах и клубах, в данный момент работает в группе «ONWARD».
 Племянник — Евгений Александрович Белоусов (род. 31 августа 2000).
 Сестра — Марина Викторовна Чередниченко (род. 12 мая 1960), на пенсии, племянник Антон.

Жёны 
Женя никогда не скрывал: женщины в его жизни стали играть едва ли не главную роль с 14 лет. Именно в этом возрасте он впервые познал тайну взрослой любви. Первой женщиной Белоусова стала вожатая в пионерском лагере. С тех пор красотки появлялись в его жизни регулярно. Вместе с друзьями они шутили: «Если с женщиной не был — значит, день прожит зря».
 Марта Могилевская.
 Наталья Ветлицкая — певица (род. 17 августа 1964), брак продлился 9 дней — с 1 по 10 января 1989 года.
 Елена Худик (Белоусова) — провизор, развелись 21 апреля 1995 года.
 , выступала как певица Елена Белоусова после смерти певца.

Дети 
 Дочь — Кристина Белоусова (род. в 1987) — психолог по профессии, работает переводчицей, сын Кристины Давид (родился в сентябре 2020 года), дочь Елены Худик.
 Сын — Роман Белоусов (род. в 1992) — работал мотомехаником, автомехаником, сварщиком, главным конструктором стрелкового полигона, занимается музыкой, записывает и исполняет на своих концертах песни своего отца, имея очень схожий с ним голос, и хиты прошлых лет других исполнителей, сын клавишницы Оксаны Шидловской (работала главбухом фирмы Жени Белоусова).

Память 

 2 июня 2006 года в Курске в ПТУ № 1 (ныне проф. лицей), в котором учился Белоусов, открылся музей, посвящённый его творческой деятельности и жизни.
 В 2006 году Первый канал выпустил фильм «Короткое лето Жени Белоусова», повествующий о жизни, творчестве и причинах ухода певца из жизни.
 Жизни и творчеству Е. Белоусова была посвящена одна из программ «Сегодня вечером» Первого канала (эфир 24 июня 2017 г.).
 «Жизнь и смерть Жени Белоусова». Фильм Вадима Такменёва (НТВ).
 Жизни и творчеству Е. Белоусова была посвящена одна из программ «Привет, Андрей!» телеканала «Россия-1» (эфир 16 февраля 2019 года).

Дискография 
 1989 — «Девочка моя синеглазая» — альбом-компиляция, совместно с другими исполнителями.
 1990 — «Ночное такси (переиздан в 1994 году на CD)».
 1993 — «Девчонка-девчоночка».
 1994 — «Женя Белоусов'93» (MC «Продюсерского центра Игоря Матвиенко»)
 1994 — «Девчонка-девчоночка. Лучшие песни» (сборник).
 1995 — «Золотые купола» (сборник).
 1996 — «И опять о любви».
 2000 — «Лучшие песни. Девочка моя синеглазая» (сборник).
 2003 — «Прощай» (сборник).

Фильмы о Белоусове 

 1990 — «Наш человек в Сан-Ремо».
 2006 — «Короткое лето Жени Белоусова» (Первый канал).
 2008 — «Тайные знаки. Женя Белоусов. Нет права взрослеть» (ТВ-3, «Студия 4»).
 2009 — «Суперстар представляет — Женя Белоусов. Возвращение звёздного мальчика» (НТВ).
 2012 — «Женя Белоусов. Всё на свете за любовь» (ООО «Лидер ТВ», Россия-1).
 2012 — «Воин.com».
 2015 — «Женя Белоусов. Он не любит тебя нисколечко…» (Первый канал).
 2019 — «Прощание. Евгений Белоусов» (ТВ Центр).

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Памяти Евгения Белоусова»

Поп-вокалисты России
Умершие от инсульта
Игорь Матвиенко
Интеграл (группа)
Умершие от аневризмы сосудов головного мозга